Zargen ist der Name zweier ostpreußischer Orte, die heute in Polen bzw. in Russland liegen:
 Zargen, Kreis Darkehmen/Angerapp, seit 1945: Szarek (Banie Mazurskie), Ort im Powiat Gołdapski, Woiwodschaft Ermland-Masuren, Polen
 Zargen, Kreis Wehlau, seit 1946: Istrowka (Kaliningrad), Ort im Rajon Gwardeisk, Oblast Kaliningrad, Russland